Brady peut faire référence à :

Patronyme 

 Alice Brady (1892-1939), actrice américaine ;
 Bobbi Ann Brady, femme politique canadienne en Ontario ;
 Charles Eldon Brady, Jr. (1951-), astronaute américain ;
 Christopher Brady (1967-), compositeur américain ;
  (1928-2019), survivant de la Shoah ;
 Frank Brady (1952- †), footballeur irlandais ;
 George Stewardson Brady (1832-1921), carcinologiste britannique ;
 Henry Bowman Brady (1835-1891), paléontologue britannique ;
 Hanna Brady (1931-1944), victime de la Shoah ;
 Ian Brady (1938-), meurtrier écossais ;
 
 James Brady (1940-2014), homme politique et militant américain ;
 Jennifer Brady (1995-), joueuse de tennis
 , est un astronome américain ;
 Karren Brady (1969-), dirigeante d'entreprise ;
 Liam Brady (1956-), footballeur irlandais ;
 Liz Brady (1940-2019), chanteuse franco-grecque ;
 Mathew Brady (v. 1823-1896), photographe américain ;
 Matthew Brady (1799-1826), bushranger britannique ;
 Michael Brady (1987-), joueur de baseball américain ;
 Mickey Brady (1950-), homme politique nord-Irlandais ;
  (1659-1726), poète britannique ;
 Nicholas Brady (1930-), homme politique américain ;
 Nigel Brady (1979-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Nigel Brady (astronome) est un astronome néo-zélandais.
 Paul Brady (1947-), chanteur et guitariste irlandais ;
 Ray Brady (1937-2016), footballeur irlandais ;
 Robbie Brady (1992-), footballeur irlandais ;
 Scott Brady (1924-1985), acteur américain ;
 , est un astronome américain ;
 Tom Brady (1977-), joueur américain de football américain ;
 Wayne Brady (1972-), acteur, producteur et scénariste américain.

Brady est le prénom de
 Brady Barr (né en 1963), un zoologiste médiatique
 Brady Calla (né en 1988), joueur de hockey sur glace
 Brady Corbet (né en 1988) acteur
 Brady Dougan (né en 1959), homme d'affaires
 Brady Ellison (né en 1988), archer
 Brady Leman (né en 1986), skieur
 Brady Murray (né en 1984), joueur de hockey sur glace
 Brady Poppinga (né en 1979), joueur de football américain
 Brady Quinn (né en 1984), joueur de football américain
 Brady Skjei (né en 1994), joueur de hockey sur glace
 Brady Udall (né en 1971), romancier

Toponyme 
 Passage Brady, un des deux passages couverts de Paris du , construit en 1828 ;
 Le Brady, salle de cinéma à proximité du passage ;
 Brady, une ville du Nebraska ;
 Brady, une localité, chef-lieu du comté de McCulloch au Texas ;
 Brady, une ville dans l'État de Washington ;
 Brady Township ;
 Brady Township, une localité du comté de Kalamazoo dans le Michigan ;
 Brady Township comté de Saginaw ;
 Brady Township, une localité du comté de Williams dans l'Ohio ;
 Brady Township, une localité du comté de Butler en Pennsylvanie ;
 Brady Township Comté de Clarion ;
 Brady Township, une localité du comté de Clearfield ;
 Brady Township, une localité du comté d'Huntingdon ;
 Brady Township, une localité du comté de Lycoming ;
et aussi :
 East Brady, une localité de Pennsylvanie ;
 Brady Lake, une localité de l'Ohio ;
 Bradys Bend Township une localité de Pennsylvanie ;
 Brady Creek, rivière du Texas.

Autres
 Brady Bonds
 Brady Corporation, entreprise américaine.
 Brady Drum Company

 Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme irlandais